Peter Frederik Steinmann kan syfta på:

* Peter Frederik Steinmann (1782–1854), dansk militär
 Peter Frederik Steinmann (1812–1894), dansk militär